Мьей может означать:
 Мьей — город в Мьянме;
 Мьей — архипелаг в Андаманском море.